Vrede van Westminster (1654), einde van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
 Vrede van Westminster (1674), einde van de Derde Engels-Nederlandse Oorlog

Zie ook: lijst van verdragen